Лос Куастекоматес има више значења:

 Лос Куастекоматес (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Куастекоматес (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику